Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Paul Hamilton, nach Paul Hamilton:

USS Paul Hamilton (DD-307), Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1920 bis 1930
USS Paul Hamilton (DD-590), Zerstörer der Fletcher-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1945
USS Paul Hamilton (DDG-60), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 1995

Paul Hamilton